A ginástica artística tem sido disputada nos Jogos Olímpicos de Verão desde os primeiros Jogos Olímpicos modernos em Atenas. A União Soviética lidera o quadro de medalhas.

Eventos

Masculino

Feminino

Quadro de medalhas
Atualizado após os Jogos Olímpicos de 2016

Masculino

Feminino
Fontes:

Veja também 
Ginástica nos Jogos Olímpicos
Medalhistas olímpicos da ginástica (masculino)
Medalhistas olímpicos da ginástica (feminino)

Referências 

 https://web.archive.org/web/20150705032224/http://www.olympic.org/

 
Ginástica nos Jogos Olímpicos
Jogos Olímpicos